Георгий Александрович Бороздин ( — после , Москва, Российская империя) — русский генерал-лейтенант от кавалерии, участник русско-турецкой войны (1877—1878).

Биография 

Из дворян. Родился  года. Получив полное гимназическое образование, вступил в службу 27 января 1851 года и уже в 1856 году, был корнетом гвардии, а спустя 4 года — штабс-ротмистром. Будучи командиром эскадрона, в 1866 году произведен в полковники, в 1870 году назначен командиром 8-го гусарского Лубенского Его Императорского Высочества Эрц-Герцога австрийского Карла-Людвига полка. В этой должности Георгий оставался до 1877 года. Во главе гусарского полка принял участие в русско-турецкой войне 1877—1878, затем был произведен в генерал-майоры и назначен командиром 1-й бригады 12-й кавалерийской дивизии (1878).

В 1883 году стал командиром 8-й кавалерийской дивизии, в 1855 году — начальник той же дивизии. С 14 ноября 1894 года занимал пост командира 15-го армейского корпуса. Числился по армейской кавалерии и в списках 24-го драгунского Лубенского полка.

Награды 

 Орден святого Станислава 1 степени с мечами (1877)
 Орден святого Александра Невского
 Орден святого Владимира 3 степени с мечами (1878)
 Золотое оружие «За храбрость» (1878)

Источники 

 Альманах современных русских государственных деятелей [Текст]/ изд. Германа Александровича Гольдберга.— СПб: Тип. Исидора Гольдберга, 1897.— XXXIX, 15, 1250, [4] с. : портр. ; 20 см. — С. 1111
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 мая 1905 года. — СПб., 1905. — С. 75.

Ссылки 

 Центр генеалогических исследований

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Персоналии без указанной даты смерти